Andachtskapelle kann stehen für
Andachtskapelle Gmös
Bet- und Andachtskapelle (Laffeld)
Andachtskapelle St. Johann (Osnabrück)